Дистрикт Люблин (, ) — административно-территориальная единица в составе Генерал-губернаторства, части оккупированной Польши во время Второй мировой войны. Образован 26 октября 1939 года, прекратил существование 25 июля 1944 года после наступления Красной армии.

Столица дистрикта находилась в Люблине.

Губернаторы
 Фридрих Шмидт
 Эрнст Цёрнер
 Рихард Вендлер

Деление
Дистрикт подразделялся на один городской округ (), Люблин, и 10 повятов.

Примечания 

Дистрикты Генерал-губернаторства
Административные единицы, образованные в 1939 году
Административные единицы, упразднённые в 1944 году
Административные единицы нацистской Германии на территории Польши